New York se poate referi, cel mai adesea, la următoarele: 

  New York (stat), unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii. 
  New York (oraș), cel mai mare oraș din statul New York și din SUA. 
  New York (provincie britanică), una din cele colonii ale Marii Britanii din America de Nord care s-au răsculat împotriva acesteia în anii 1775 - 1776; a devenit ulterior statul New York al Statelor Unite.

Alte locuri
 Comitatul New York, cunoscut mai ales ca Manhattan, un comitat complet inclus în New York City, cu o populație de aproximatix 1.540.000. 
 Zona Metropolitană New York, zona care include New York City și toate suburbiile sale, având o populație de aproximativ 21.930.000. 
 New York, Lincolnshire, localitate în Anglia. 
 New York, Tyne and Wear, localitate în Anglia. 
 New York, Missouri, o fostă comunitate fondată în 1835 - 1836 la aproximativ 4,5 km (aproximativ 2 3/4 mile) în amonte de localitatea existentă azi, Commerce, Missouri.

Alte utilizări
 USS New York, numele a mai multor vase ale United States Navy; 
 New York (revistă), o revistă prestigioasă din New York City; 
 New York (album), un album muzical de Lou Reed; 
 New York (Antti Tuisku album), un alt album muzical, de Antti Tuisku; 
 New York (cântec), un cântec al formației U2; 
 New New York, un oraș de ficțiune din:
 romanul științifico-fantastic Robinsonii Cosmosului (în original, Les robinsons du cosmos, 1955) de Francis Carsac și
 din universul Futurama; 
 New York & Company, o companiei de vândut haine; 
 New York (cântec, Ja Rule), cântec al solistului rap Ja Rule; 
 New York (persoană), numele de scenă al lui Tiffany Patterson de pe canalul de televiziune american VH1.

Vezi și
 New York, New York (dezambiguizare) 
 York (dezambiguizare)

Referințe